Inglewood se poate referi la:

Denumiri geografice

Australia 
 Inglewood, Queensland
 Inglewood, Victoria
 Inglewood, Australia de Vest

Canada 
 Inglewood, Calgary
 Inglewood, Edmonton
 Inglewood, Ontario

Anglia 
 Inglewood Forest, Cumberland

Noua Zeelandă 
 Inglewood, Noua Zeelandă

SUA 
 Inglewood, California
 Inglewood, Nebraska
 Inglewood, comitatul Mecklenburg, Virginia
 Inglewood, comitatul Rockingham, Virginia

Altele 
 Baron Inglewood, titlu nobiliar